Die Liste der Dirigenten der Bayreuther Festspiele umfasst alle musikalischen Leiter der Bayreuther Festspiele, geordnet nach dem Alphabet, seit Beginn der Festspiele im Jahr 1876. In Bayreuth werden traditionell nur sieben der Opernwerke von Richard Wagner (1813–1983) aufgeführt. Der Ring des Nibelungen besteht dabei aus jeweils vier Abenden (Das Rheingold, Die Walküre, Siegfried, Götterdämmerung). Zusätzlich stand in sechs Jahrgängen (1933, 1951 bis 1953, 1963, 2001) die 9. Sinfonie von Ludwig van Beethoven im Programm.

Nur zwei Dirigenten, Felix Mottl und Christian Thielemann, waren bei allen unterschiedlichen Opern mindestens einmal eingesetzt. Sechs Dirigenten führten fünf der Opernwerke auf: Karl Böhm, Wilhelm Furtwängler, Berislav Klobučar, Horst Stein, sowie Richard Wagners Sohn Siegfried Wagner (1869–1930).

Statistik

Dirigenten mit mehrfacher Festspiel-Teilnahme 

* Anzahl unterschiedlicher in Bayreuth dirigierter Werke
** Gemäß Plan für 2018

Dirigenten mit einmaliger Festspiel-Teilnahme 
Clemens Krauss dirigierte zwei Werke, alle anderen Dirigenten waren nur bei einem Werk eingesetzt.

In Bayreuth dirigierte Werke 

* Anzahl unterschiedlicher in Bayreuth dirigierter Werke
** 9. Sinfonie von Ludwig van Beethoven
*** Gemäß Plan für 2018

Literatur 
 Ernst Voss: Die Dirigenten der Bayreuther Festspiele. Gustav Bosse Verlag, Regensburg 1976

Einzelnachweise 

!Dirigenten
Bayreuther Festspiele
Dirigenten Bayreuther Festspiele
!